Coppa dei Campioni 1997-1998 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa dei Campioni 1997-1998 – torneo di pallavolo maschile